Haysville (Kansas)
 Haysville (Pennsylvanie)

Homonymie de localités aux États-Unis